JS-H est un sigle qui peut désigner :
 , un livre dans la Perle de Grand Prix qui contient un extrait du récit autobiographique de certains des premiers événements de la vie de Joseph Smith.

JS-H est un code qui peut désigner :
 Aérodrome de Sitía, un petit aéroport dans la région Mponta sur la municipalité de Sitía, en Grèce, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports